Cuvântul steag se poate referi la:
 drapel — o bucată de material colorată folosită pentru a identifica, a semnaliza sau a delimita;  stindard; flamură; fanion.
 steag - (figurativ) doctrină, concepție, idee sau problemă importantă, care antrenează o colectivitate într-o acțiune de amploare; cauză în numele căreia luptă un grup social.
 steag — (în Evul Mediu, la români) unitate militară mică având drapelul propriu; trupă mică de oameni înarmați.